Антунович () — прізвище, поширене на Балканах. Відомі носії:
 Андела Антунович — чорногорська плавчиня
 Желька Антунович — хорватська політична діячка

Хорватські прізвища
Чорногорські прізвища